Храм Успения Пресвятой Богородицы — название христианских храмов, освящённых в память чудесного Успения Пресвятой Богородицы.

Обиходные названия: Успе́нская це́рковь, Успе́нский собор.

Престольный праздник — .

Россия

Архангельская область 
 Успенская церковь — в Архангельске.
 Успенская церковь — в Кондопоге.
 Успенская церковь — в Лявле.

Астраханская область 
 Успенский собор — в Астрахани.
 Храм Успения Богородицы — в Астрахани.

Брянская область 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Радогоще.
 Успенская церковь — в Святске.

Владимирская область 
 Успенский собор — во Владимире.
 Успенская церковь — в Муроме.
 Церковь Успения Божией Матери — в Петушках.
 Успенская церковь — в Суздале.

Волгоградская область 
 Успенская церковь — в Арчединском.
 Успенская церковь — в Бурацком.
 Успенский собор — в Великом Устюге.
 Успенская церковь — в Вихлянцевском.

Вологодская область 
 Успенский собор Горне-Успенского монастыря — в Вологде.
 Успенская церковь — в Вологде.
 Успенская церковь — в Белозерске.

Воронежская область 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Боброве.
 Успенский Адмиралтейский храм — в Воронеже.
 Успенская церковь на Монастырщенке — в Воронеже.
 Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря — в Кириллове.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Красном Лимане.

Екатеринбург и область 
 Успенский собор — в Екатеринбурге.

Ивановская область 
 Успенская церковь — в Иванове.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы, часть Троицко-Успенского собора — в Кинешме.
 Ансамбль храмов Успения Пресвятой Богородицы и Рождества Христова — в Кинешме.
 Успенский собор — в Плёсе.
 Успенская церковь — в Шуе.

Иркутская область 
 Успенская церковь — в Иркутске.
 Успенская церковь — в Иркутске (утрачена).

Калужская область 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Истомино.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Малоярославце.
 Успенский собор — в Перемышле.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Чернышено.

Костромская область 
 Успенский собор — в Костроме.

Краснодарский край 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Сочи.

Курская область 
 Храм Успения Богородицы — в Курске.

Липецкая область 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Ельце.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Усмани.

Москва 
 Успенский собор в Московском Кремле
 Собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицах
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Александрово-Щапове
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах
 Храм Успения Богородицы в Казачьей слободе
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кожевниках
 Храм Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
 Храм Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке
 Храм Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье

Московская область 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Алешково.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Андреевское.
 Успенская церковь — в селе Белые Колодези.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Богослово.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Борзецово.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Валищево.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в селе Войнова Гора.
 Успенский собор — в Дмитрове.
 Успенский собор — в Егорьевске.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в селе Жилино.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Закубежье.
 Успенский собор на Городке — в Звенигороде.
 Собор Успения Пресвятой Богородицы — в Кашире.
 Успенский собор — в Коломне.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в селе Константиново.
 Успенская церковь — в Красногорске.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Куково.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Липитино.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Ловецкие Борки.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Мячково.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Набережная Слобода.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Новосёлки.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Ногинске.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Обухово.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в селе Семёновское.
 Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры — в Сергиевом Посаде.
 Успенская церковь — в Серпухове.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в селе Стромынь.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Таболово.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в селе Успенское городского округа Домодедово.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Черкизово.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Шарапово.

Мурманская область 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Апатитах.
 Успенская церковь — в Варзуге.

Нижегородская область 
 Успенский военный собор — в Нижнем Новгороде.
 Успенская церковь на Ильинской горе — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Успения Божией Матери на Бугровском кладбище — в Нижнем Новгороде.
 Успенский военный собор — в Нижнем Новгороде (утрачен).
 Храм Успения Девы Марии — в Нижнем Новгороде (католический).
 Успенская церковь — в Ближне-Песочном.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Новоуспенском.
 Успенская церковь — в Шиморском.

Новгородская область 
 Церковь Успения на Торгу — в Великом Новгороде.
 Церковь Успения на Волотовом поле — в Великом Новгороде.
 Церковь Успения Богородицы в Колмове — в Великом Новгороде.
 Успенский собор Иверского монастыря — в Валдае.
 Церковь Успения — в Курицко.
 Церковь Успения из деревни Курицко (деревянная), экспонат музея «Витославлицы»

Орловская область 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Орле (утрачена).
 Собор Успения Пресвятой Богородицы — в Новосиле (утрачен).

Пермский край 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Егошихинском кладбище — в Перми
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Чёрмозе.

Псковская область 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Пскове.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья — в Пскове.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища — в Пскове.
 Церковь Успения в Бутырках — в Пскове.

Ростовская область 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Новочеркасске.
 Храм Успения Пресвятой Девы Марии — в Новочеркасске (католический).
 Успенский собор — в Таганроге.

Рязанская область 
 Успенский собор — в Рязани.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Брусне.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Касимове.
 Церковь Успения Божией Матери — в Муравлянке.
 Успенский собор — в Старой Рязани.

Самарская область 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Тольятти.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Спаса на Сенной — в Санкт-Петербурге (утрачена).
 Успенская церковь на Васильевском острове — в Санкт-Петербурге.
 Успенская церковь в Парголове — в Санкт-Петербурге.
 Успенская церковь на Малой Охте — в Санкт-Петербурге.
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии — в Санкт-Петербурге (католический)
 Успенская церковь — в Ивангороде.
 Успенская церковь — в Сологубовке.
 Успенский собор — в Старой Ладоге.

Свердловская область 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Верхней Пышме.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Екатеринбурге.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Заводоуспенском.

Смоленская область 
 Успенский собор — в Смоленске.
 Успенская церковь — в Зарево.

Тверская область 
 Успенский собор Отроч монастыря — в Твери.
 Успенская церковь — в Берново.
 Успенская церковь — в Добшо.
 Успенский собор — в Зубцове.
 Успенская церковь — в Иванищах.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Лихославле.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Родне.
 Успенская церковь — в Торопце.

Томская область 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Томске.

Тульская область 
 Успенский собор — в Туле.
 Успенский собор Тульского кремля — в Туле.
 Успенская церковь — в Туле.
 Свято-Успенский храмовый комплекс — в Алексине.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Николо-Вяземском.

Ярославская область 
 Успенский собор — в Ярославле.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Норском — в Ярославле.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Меленках — в Ярославле (утрачена).
 Успенская церковь — в Елохине.
 Успенский собор — в Ростове.
 Успенская церковь — в Смоленском.

Другие 
 Успенский собор — в городе Бийске Алтайского края.
 Успенский собор — во Владивостоке.
 Успенский собор — в городе Енисейске Красноярского края.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Йошкар-Оле.
 Успенский собор — в Кеми.
 Успенский собор — в Махачкале.
 Успенский собор — в Омске.
 Успенский собор — в Пензе.
 Успенский собор Свияжского монастыря — в Свияжске.
 Успенский собор — в Улан-Удэ.
 Успенский собор — в Хабаровске.
 Успенский собор — в Яранске.
 Успенская церковь — в Яромаске.

Белоруссия 
 Успенская церковь — в Апидомах.
 Успенский собор — в Витебске.
 Успенская церковь — в Витебске.
 Свято-Успенская церковь — в Мокром.
 Свято-Успенская церковь — в Браславе.
 Успенская церковь — в Ольпени.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Сарье.

Болгария 
 Успенский собор — в Варне.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Тырговиште — в городе Тырговиште.
 Церковь Успения Богородицы — в Троянском монастыре.

Босния и Герцеговина 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Травнике.

Великобритания 
 Собор Успения Божией Матери и Всех Святых — в Лондоне.

Венгрия 
 Успенский собор — в Будапеште.
 Успенский собор — в Капошваре.
 Успенский собор — в Сентендре.

Венесуэла 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Каракасе.

Гамбия 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии — в Банжуле (католический).

Германия 
 Успения Пресвятой Богородицы — католическая в посёлке Альштетте города Ахаус (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Греция 
 Успенский собор — в Ивероне.
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в городе Айясос на острове Лесбос.

Грузия 
 Успенский Собор (Кутаиси)
 Успенский собор (Тбилиси)

Израиль 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании с гробницей Богородицы
 Храм Успения Пресвятой Богородицы в Сионе

Казахстан 
 Успенский собор — в Астане.
 Собор Успения Божией Матери — в Таразе.

Канада 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Труа-Ривьер) (католический)

Китай 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Пекине.

Латвия 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Балви.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — в Даугавпилсе.
 Церковь Успения Божьей Матери — в Елгаве.
 Свято-Успенская церковь — в Лудзе.

Литва 
 Успенская церковь — в Вевисе.

Марокко 
 Успенская церковь — в Касабланке.

Мексика 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии — в Мехико.

Молдавия 
 Успенская церковь — в Кишинёве.
 Деревянная церковь села Хиришены
 Успенская церковь — в Старой Добрудже.

Перу 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии — в Куско (католический).

Португалия 
 Русская католическая церковь Успения — в Фатиме.

Румыния 
 Успенский собор — в Куртя-де-Арджеш.
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии — в Орадя (католический).
 Успенский храм — в городе Питешти.
 Успенская церковь — в городе Яссы.

Сербия 
 Успенская церковь — в Зренянине
 Успенская церковь — в Нови-Сад.
 Успенская церковь — в Панчево.
 Успенская церковь — в Смедерево.

Словения 
 Собор Успения Пресвятой Богородицы — в Копере (католический).

Узбекистан 
 Успенский собор — в Ташкенте.

Украина 
 Церковь Успения Богородицы Пирогощи — в Киеве.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Почайнинской улице — в Киеве.
 Успенский собор Киево-Печерской лавры — в Киеве.
 Успенский собор (Владимир, Украина)
 Успенский собор (Галич)
 Успенский собор (Канев)
 Успенская церковь в Кременчуге, Полтавская область.
 Успенская церковь во Львове.
 Церковь Успения Божьей Матери в селе Низкиничи.
 Каменная Успенская церковь в Погребище.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Осиново Луганской области.
 Успенская церковь при рудниках Богодуховой балки
 Успенский собор (Одесса)
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Одесса) (католический)
 Свято-Успенский собор (Полтава)
 Успенский собор Почаевской лавры
 Успенский собор (Святогорск)
 Успенский собор (Харьков)
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Харьков) (католический)
 Успенский собор — в Херсоне.
 Успенский собор Елецкого монастыря — в Чернигове.

Финляндия 
 Успенский собор — в Хельсинки.
 Успенская церковь — в Турку.

Хорватия 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — на острове Корчула.

Чехия 
 Храм Успения Пресвятой Богородицы — в Праге.

Южная Осетия 
 Успенская церковь — в Цхинвале.

См. также 
 Успенский монастырь
 Успенские церкви Нижегородской митрополии

Примечания